Kamppi (wijk), een wijk van Helsinki
Kamppi (metrostation), een metrostation in Helsinki
Kamppi Centrum, een winkelcentrum in Helsinki
Kapel van Kamppi, een kapel in Helsinki